«Цивільний кодекс Української РСР» (ЦК УРСР) — означає, з історичної точки зору, два кодифікованих законодавчих акти у галузі цивільного права, що регулювали майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини між громадянами та юридичними особами:
 Перший Цивільний кодекс Української РСР був затверджений ВУЦВК 16 грудня 1922 року (з чинністю від 1 лютого 1923 р.) і був напрацьований на базі ЦК РРФСР 1922 р.
 Другий і останній Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. (з чинністю від 1 січня 1964 р.) зазнав значних змін після проголошення незалежності України. ЦК УРСР 1963 р. базувався на «Основах цивільного законодавства СРСР і союзних республік», що були схвалені Верховною Радою СРСР 8 грудня 1961 р.

Історія права УРСР
Українська РСР
Історичні закони України
Цивільне право України